Зиненко Александр:
 Зиненко, Александр Борисович (род. 1979) — украинский спортсмен (пулевая стрельба по движущейся мишени).
 Зиненко, Александр Иванович (род. 1962) — российский журналист, репортёр, автор и ведущий документальных фильмов.